Martin je lahko:
 Martin (osebno ime)
 Martin (priimek)

Naselje 
 Martin Brod, Bosna in Hercegovina
 Martin, Našice, Hrvaška
 Martin, Slovaška